"Carrizal" pode ser:

 Carrizal,cidade na Venezuela
 Cerecinos del Carrizal, muncípio de Castela e Leão
 Torres del Carrizal, muncípio de Castela e Leão
 Carrizal (município), em Miranda (Venezuela)
 El Carrizal, município de El Salvador

Ver também
 Carrizales

Desambiguações de topônimos